Swords (plaats), een plaats in Ierland
Swords (band), een Amerikaanse rockgroep

SWORD, een speciale vorm van financiering
SWORDS, een militaire robot